Пуерто де ла Оља има више значења:

 Пуерто де ла Оља (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто де ла Оља (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику